

Сент-Френсіс — місто, штат Арканзас
 Сент-Френсіс — місто, штат Канзас
 Сент-Френсіс — місто, штат Мен
 Сент-Френсіс — місто, штат Міннесота
 Сент-Френсіс — місто, штат Південна Дакота
 Сент-Френсіс — місто, штат Вісконсин